Zach Hamill (né le  à Port Coquitlam, Colombie-Britannique au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de première ronde en 2007 des Bruins de Boston, il a joué toute sa carrière junior avec les Silvertips d'Everett dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2007. En 2007, il y remporta le Trophée Bob Clarke. Le samedi , il passe aux Capitals de Washington en retour de Chris Bourque.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Silvertips d'Everett ||LHOu ||4 ||0 ||2 ||2 ||0 ||20 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2004-2005 ||Silvertips d'Everett ||LHOu ||57 ||8 ||25 ||33 ||29 ||11 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
|2005-2006 ||Silvertips d'Everett ||LHOu ||53 ||21 ||38 ||59 ||28 ||15 ||3 ||11 ||14 ||4
|-
|2006-2007 ||Silvertips d'Everett ||LHOu ||69 ||32 ||61 ||93 ||90 ||12 ||2 ||8 ||10 ||16
|-
|2007-2008 ||Silvertips d'Everett ||LHOu ||67 ||26 ||49 ||75 ||88 ||4 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2007-2008 ||Bruins de Providence ||LAH ||7 ||0 ||5 ||5 ||6 ||9 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|2008-2009 ||Bruins de Providence ||LAH ||65 ||13 ||13 ||26 ||40 ||16 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2009-2010 ||Bruins de Providence ||LAH ||75 ||14 ||30 ||44 ||24 || -|| -|| -|| -
||
|-
|2009-2010 ||Bruins de Boston ||LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Bruins de Providence ||LAH ||68 ||9 ||34 ||43 ||66 || -|| -|| -|| - ||-
|-
|2010-2011 || Bruins de Boston || LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Bruins de Providence ||LAH ||41 ||8 ||13 ||21 ||24 || -|| -|| -|| -
||
|-
|2011-2012 || Bruins de Boston || LNH ||16 ||0 ||2 ||2 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="3"|2012-2013 || Bears de Hershey ||LAH || 40|| 11|| 12|| 23|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rampage de San Antonio ||LAH || 26|| 5|| 13|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admirals de Milwaukee ||LAH || 6|| 3|| 1|| 4|| 0|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || Comets d'Utica ||LAH || 22|| 3|| 5|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Barys Astana || KHL || 13|| 1|| 2|| 3|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 58||16 || 19|| 35||67 || -|| -|| -|| -||-
|-
| rowspan=2|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||9 ||5 ||2 ||7 ||6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ambrì-Piotta || LNA ||8 ||1 ||3 ||4 ||6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Iserlohn Roosters || DEL || 24|| 4|| 7|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || IF Björklöven || Allsvenskan || 29|| 7|| 11|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Dukla Jihlava || 1. liga || 21|| 4|| 5|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || EC Bad Nauheim || DEL 2 || 34 || 10 || 29 || 39 || 63 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 	
|-
| 2019-2020 || EC Bad Nauheim || DEL 2 || 32 || 13 || 18 || 31 || 38 || 2 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 5 || 8 || 13 || 30 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 2007 : gagnant du Trophée Bob Clarke
 2007 : nommé dans la  d'étoiles de l'association de l'Ouest

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du Barys Astana
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EC Bad Nauheim